Yagi peut renvoyer à :

 Hidetsugu Yagi, ingénieur en électricité japonais
 Hirokazu Yagi (né en 1959), un sauteur à ski japonais.
 Norihiro Yagi (né en 1968), un mangaka spécialisé dans le genre shōnen.

 Antenne Yagi, 
 Yagi (village), village japonais